Trittin ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Trittin (* 1954), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL, MdB, Bundesminister
 Klaus Trittin (1923–1998), ehem. Mitglied der Waffen-SS, deutscher Manager